Иван Ступишин:
 Ступишин, Иван Алексеевич (1734—1806) — генерал-поручик, первый Пензенский губернатор (1780—1806).
 Ступишин, Иван Васильевич (1738—1819) — генерал-лейтенант, московский губернский предводитель дворянства (1793).